Гай Сульпиций (претор) — претор 211 года до н. э.
 Гай Сульпиций Аполлинарий — известный римский грамматик.
 Гай Сульпиций Гальба (консул-суффект 5 года до н. э.) (около 38 года до н. э. — после 4 года н. э.)
 Гай Сульпиций Гальба (консул 22 года) (до 3 года до н. э. — 36) — сын предыдущего
 Гай Сульпиций Лонг — консул 337, 323 и 314 годов до н. э.
 Гай Сульпиций Петик — цензор в 366 году до н. э., консул 36, 361, 355, 353, 351 годов до н. э., диктатор 358 года до н. э.